IKK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Greater Kankakee, Kankakee (Illinois), Stati Uniti